Вале́рий Па́влович Петро́в  (; 2 марта 1955, Севастополь — 8 марта 2022) — советский футболист, нападающий, позже тренер. В последнее время — главный тренер сборной Республики Крым. Мастер спорта СССР.

Окончил Симферопольский государственный университет (факультет физического воспитания) и Высшую школу тренеров в Киеве (диплом категории А).

Биография

Клубная карьера 
Петров во время игры в качестве футболиста играл на позиции нападающего. Он выступал за севастопольский «Авангард», провёл 105 матчей и забил 44 мяча. Позже играл за симферопольскую «Таврию». Вместе с командой стал победителем Первой лиги СССР 1980 и вышел в Высшую лигу. Всего за «Таврию» провёл 135 матчей и забил 35 мячей.

Карьера тренера 
Как тренер Петров работал с керченским «Океаном», севастопольской «Чайкой». В марте 1997 года начал работать в симферопольской «Таврии». Позже работал исполняющим обязанности главного тренера «Таврии» в сезонах 1998/99 (13 матчей) и 2001/02 (25 матчей). Затем возглавлял клуб «Севастополь» и работал в таких командах, как херсонский «Кристалл» и армянский «Титан».

С 2006 года по 2008 год он возглавлял молодёжный состав «Таврии». С декабря 2008 года работал в клубе в качестве спортивного директора.

После того как Сергея Пучкова уволили с поста главного тренера, Валерий Петров вновь стал исполняющим обязанности главного тренера 23 сентября 2010 года. Через несколько дней он перевёл из дубля в основной состав команды Игоря Гришина, Владимира Коробку, Антона Шиндера и Игоря Солнцева, а в обратном направлении отправились Николай Кашевский и Антон Муховиков. При Петрове «Таврия» играла по схеме 4-3-3. Свой первый матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера в 2010 году он провёл против «Карпат» (3:1), тогда «Таврия» сенсационно обыграла львовян. В матче против мариупольского «Ильичёвца» (2:2) Петров решил дать шанс молодому игроку Владимиру Коробке, который в этом матче сделав дубль в конце матча и сохранил за командой одно очко. В ноябре 2010 года в дубль были переведены лидеры «Таврии» — Александр Ковпак, Денис Голайдо и Илья Галюза, позже все они покинули расположение клуба. Также первая половина сезона 2010/11 запомнилась победой над «Севастополем» и «Металлистом». А главным открытием первой половины можно считать Шиндера, которого Петров перевёл из молодёжного состава.

В декабре 2010 года стало известно, что Валерий Петров будет работать с командой до конца сезона, также была поставлена задача — занять место не ниже шестого. В зимнее трансферное окно клубом было подписано значительное количество игроков — Браун, Граф, Каблаш, Кахриман, Клепчарек, Ситало и Шпичич, также клуб подписал Опарина и Причиненко — сыновей бывший игроков «Таврии». Из всех новичков основным игроком команды стал лишь сербский вратарь Дамир Кахриман.

После поражения от аутсайдера Премьер-лиги мариупольского «Ильичёвца» (5:1) Петров был отстранён от должности исполняющего обязанности главного тренера команды, на его место был поставлен Александр Шудрик. После отстранения от должности Петров остался работать в системе клуба на посту спортивного директора. В весенней части сезона под руководством Петрова «Таврия» смогла одержать всего две победы и четыре раза сыграла вничью.

Поддержал присоединение Крыма к России, остался жить в Крыму, позже стал сотрудником Крымского футбольного союза, где отвечал за детско-юношеский футбол и ветеранское движение.

18 ноября 2016 г. был назначен главным тренером сборной Крыма, созданной по решению руководства Крымского футбольного союза.

Скончался 8 марта 2022 года от последствий коронавирусной инфекции на 68-м году жизни, похоронен в Севастополе.

Достижения 
 Победитель Первой лиги СССР: 1980

Личная жизнь 
 Был женат, есть сын.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Таврия» 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Чайка» Севастополь
Игроки ФК «Таврия»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Чайка» Севастополь
Тренеры ФК «Нива» Винница
Тренеры ФК «Таврия»
Тренеры ФК «Черноморец» Севастополь
Тренеры ФК «Севастополь»
Тренеры ФК «Титан» Армянск
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Умершие от COVID-19 в Крыму
Похороненные в Севастополе